Panton Bili (Pasie Raja), een plaats in Indonesië
Panton Bili (Pandrah), een plaats in Indonesië
Panton Bili (Trumon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing